Luchtvervuiling
 Uitlaatgassen
 Voertuigemissies
 Rookgas
 Fijnstof
 Broeikasgassen

Zie ook 
 Emissiehandel
 Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling